Индивидуальная гонка с раздельным стартом среди женщин на летних Олимпийских играх 2020 года прошла 28 июля 2021 года. Победительницей стала нидерландская велогонщица Аннемик ван Флёйтен.

Участники 

В гонке могло принять участие 25 гонщиц и максимум 2 от Национального олимпийского комитета (НОК). Все участницы должны были быть заявлены в групповую гонку. Поскольку квалификация была завершена к 22 октября 2019 года, пандемия COVID-19 не повлияла на неё.

Одно дополнительное место было отдано члену олимпийской сборной беженцев Масомах Али Заде. 15 июля отказалась от участия шведка Эмилия Фахлин которая не была заменена.

Всего в гонке стартовало 25 человек из 20 стран.

 DNS — не стартовал
 DNF — не финишировал

Маршрут 
Старт и финиш гонки были расположены на автодрому «Фудзи Спидвей». Сразу после старта дистанция шла под горку и на отметки 3 км покидала пределы автодрома Затем следовал небольшой равнинный участок после которого начинался первый подъём протяжённостью 5 км со средним градиентом 4,4% и максимальным 10% вершина которого находилась на отметке 10 км. После преодоления подъёма следовал ещё один спуск протяжённость 4,5 км в конце которого дистанция снова возвращалась на автодром. По трассе «Фудзи Спидвей» предстояло преодолеть ещё 6,5 км — сначала подъём протяжённостью 2 км со средним градиентом 4,5% и максимальным 10%, а затем 4,5 км со слабо выраженным рельефом.

Общая протяжённость дистанции составила 22,1 км с суммарным набором высоты 423 метров.

Ход гонки 
Гонщицы стартовали с полутораминутным интервалом. Среди первых стартовавший лучший результат показала Сара Джиганте (Австралия) — 33 мин 01 сек, меньше секунды ей уступали Леа Кирхманн (Канада) и Лиза Кляйн (Германия). Их результат улучшают сначала Жюльетт Лабоу (Франция) на 19 секунд, а затем Эшли Молман-Пасио (ЮАР) ещё на 5 секунд. Элиза Лонго Боргини (Италия) вклинилась на третью позицию.

Эмбер Небен (США) улучшает результат текущего лидера почти на 1 мин 15 сек. А вскоре уже её на 1 мин 13 сек опережает Аннемик ван Влёйтен (Нидерланды), став новым текущим лидером гонки. На дистанции оставалось 5 гонщиц. Грейс Браун (Австралия), проиграв на первой отсечке (9,7 км) около 7 секунд, в дальнейшем начала сильно уступать и на финише уступила 1 мин 8 сек, показав второй текущий результат.

Лиза Бреннауэр (Германия) выдаёт не лучшую свою разделку и уступив лидеру почти 2 минуты не попадает на промежуточный подиум. Марлен Рёссер (Швейцария) равномерно распределила свои силы по дистанции и показывает на финише второй результат, уступив 56 секунд.

Хлоя Дайгерт-Оуэн (США), получившая серьёзную травму чуть меньше года назад на чемпионате мира, финиширует с шестым результатом уступая более 2 минут. Через несколько секунд после неё финишную черту пересекает Анна Ван дер Брегген (Нидерланды) с третьим результатом, как и на ОИ-2016, и минутой отставания от победителя.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки